Canon EF 8-15mm f/4L Fisheye USM — сверхширокоугольный зум-объектив для цифровых фотокамер Canon EOS с байонетом EF с эффектом «рыбий глаз».

Ссылки 
 Canon EF 8-15 мм f/4L Fisheye USM на русском сайте Canon
 Canon EF 8-15 мм f/4L Fisheye USM Технические характеристики

Объективы, появившиеся в 2010 году